

Patronyme 

 Kenneth R. Cranford (1857-1936), peintre impressionniste américain.

Toponyme 

 Cranford, township situé dans le New Jersey.

Œuvres 

 Cranford, deuxième œuvre de la romancière et nouvelliste anglaise Elizabeth Gaskell parue en 1851 ;
 Cranford, série télévisée britannique diffusée en 2007.